Gaia – sonda kosmiczna badająca niebezpieczne planetoidy oraz Galaktykę
 Gaià – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona
 Vila Nova de Gaia – portugalskie miasto, należące do dystryktu Wielkie Porto
 Gaja